Ботиха  — топоним.

 Ботиха (исп. Botija) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Ботиха — урочище, Кировская область, координаты 58°47' с. ш. 50°06' в. д..
 Ботиха — урочище, Красноярский край, координаты 55°11' с. ш. 90°07' в. д..
 Ботиха — река, Кировская область, координаты 58°10' с. ш. 49°50' в. д..
 Ботиха — река, Красноярский край, координаты 55°08' с. ш. 90°08' в. д..

Примечания

См. также 
 Бутиха (значения)